Хендрум:

 Хендрум — город в округе Норман, штат Миннесота, США.
 Хендрум — тауншип в округе Норман, Миннесота, США.